Coleman Hill bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Coleman Hill (Kanada), in New Brunswick

in den Vereinigten Staaten:
 Coleman Hill (Kalifornien)	
 Coleman Hill (Pennsylvania)	
 Coleman Hill (Tennessee)	
 Coleman Hill (Washington)